,Дечја песма Евровизије 2012. је било 10. по реду такмичење намењено деци. Одржало се 1. децембра 2012. године.

Учесници 
Три државе учествоваће по први пут на конкурсу: Азербејџан, Албанија и Израел. Јавни сервиси из Бугарске (BNT), Летоније (LTV), Литваније (LRT) донели су одлуку да се повуку са такмичења наводећи економске потешкоће. Јавни сервис Македоније (MRT) одбио је да учествује не само због економских неприлика, него и због суседског начина гласања на који се држава жалила ЕРУ. До сада је ово било једино такмичење на којем ниједна бивша југословенска земља није учествовала.

Финале

Извођачи који су се вратили

Гласање

Остале земље 
Следеће земље одбиле су учешће наводећи економске тешкоће као узрок:

Референце 

2012 Дечја песма Евровизије
Музички фестивали 2012.